Ibsen Martínez (Caracas, 1951) és un narrador, columnista i assagista veneçolà. Part del seu treball ha estat publicat a Letras Libres, El Malpensante, El Nacional i El Universal, Foreign Policy, El Espectador, La Nouvelle Revue Française, The Washington Post, Revista de Occidente, ABC i La Nación. Ha escrit peces teatrals i ha publicat dues novel·les, El Mono Aullador de los Manglares (2000) i El señor Marx no está en casa (2009). És columnista de Tal Cual i El Mundo, economía y negocios. Actualment treballa en una història dels primers cent anys de la indústria petroliera al seu país.

Referències 

Periodistes veneçolans
Persones de Caracas